Moonshine (in inglese "chiaro di luna"), può significare:

Bevande 
 Moonshine – whisky distillato illegalmente.

Cinema 
 Moonshine – cortometraggio muto del 1918 diretto da Roscoe Arbuckle.
 Moonshine – film del 2006 diretto da Roger Ingraham.

Letteratura 
 Moonshine – romanzo del 2007 di Rob Thurman.

Musica 
 Moonshine – singolo promozionale del 2012 del cantante statunitense Bruno Mars.
 Moonshine – singolo del 2012 della cantautrice britannica Katie Melua.
 Moonshine in the Trunk – album del 2014 del cantautore statunitense Brad Paisley.